Les élections législatives néerlandaises de 1967 () se tiennent le  pour élire les 150 membres de la Seconde Chambre des États généraux.

Système électoral

Contexte

Résultats

Notes et références 

1967
1967 aux Pays-Bas
Pays-Bas
Février 1967